Fandrey ist der Familienname folgender Personen:

 Gudrun Fandrey, deutsche Handballspielerin
 Harry Fandrey (1922–1987), deutscher Politiker (SPD), MdBB